Мокша може бити:
 Мокша, појам у индијским религијама
 Мокша (народ) (Мокшани), мордвински народ
 Мокша (језик) (Мокшански језик), мордвински језик
 Мокша (река), река у Русији